Veronika eller Veronica kan syfta på:

 Veronika och Veronica – ett kvinnonamn
 Veronika (TV-serie) – svensk TV-serie från 2023
 Veronica (helgon) – ett helgon
 Veronica (TV-serie) – en amerikansk TV-serie 1997–2000
 Veronica – ett släkte i familj grobladsväxter, se veronikasläktet
Veronica (singel) – en nederländsk singel av Cornelis Vreeswijk från 1972
 M/S Veronica – en av Färjerederiets vägfärjor